Бота́ник может означать:
 Ботаник — специалист по ботанике.
 Ботаник, или нерд, — школьник или студент, занимающийся учёбой в ущерб личной жизни.